Leon IV Chazar – cesarz wschodniorzymski 775-780
 Leon IV – papież 847-855